Martha Streck (Júlio de Castilhos, 11 de julho de 1990) é uma modelo brasileira.

Biografia
Streck trocou a faculdade de direito pela carreira de modelo. Martha Streck nasceu em uma família de descendentes de alemães na região centro ocidental do Rio Grande do Sul, na cidade de Júlio de Castilhos (Rio Grande do Sul). É filha de Osvaldo Arno Streck e de Marise Streck.

Carreira

Início 
A sua carreira começou em 2008 aos dezoito anos de idade quando foi descoberta por olheiros de uma agência de modelos italiana, Women Management, em São Paulo. Inicialmente, seus planos eram viajar somente para Europa, mas em menos de um ano muda-se e fixa residência em Nova York

Levou pouco tempo para a vestibulanda em Direito se transformar em uma top model. Martha Streck tinha 18 anos e morava em sua cidade natal, Júlio de Castilhos, no interior do Rio Grande do Sul, quando largou o cursinho para investir na carreira de modelo. Filha de um casal de advogados ela preparava-se para enfrentar o vestibular de Direito quando, por ideia de um amigo, viajou a São Paulo para tentar outros rumos, em entrevista citou: "Não sei se seria uma boa advogada. Sempre gostei de viajar e achei que ser modelo poderia me oferecer esta oportunidade", diz. No início, a família ficou ressabiada. "Meu pai disse: 'Você tem um mês para resolver isso!'", lembra. Ele não precisou esperar tanto. Martha foi aprovada pela agência de imediato e dez dias depois, já arrumava as malas para morar em Milão."Foi engraçado porque logo comecei a trabalhar muito e nem sabia quem eram os estilistas", conta.

Martha fez sua primeira temporada de moda, em Milão, no ano de 2008, sendo a top model exclusiva do Fashion show da Gucci chamando atenção do mundo todo sendo a única brasileira no desfile. Nesse tempo também, conheceu Mario Testino e juntos fotografaram para duas campanhas da Dolce & Gabbana, nessa mesma época Martha assina um contrato com a agencia de modelos Women Management, em Nova York, Milão e Paris.

Modelo 
Martha desfilou para grandes grifes internacionais de Alta-costura, em Nova York, Londres, Milão e Paris (como Gucci, Givenchy, Yves Saint Laurent, Lanvin, Alexander McQueen, Christian Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana, Coco Chanel, Christian Lacroix, Bottega Veneta, Giorgio Armani, Marc Jacobs, Óscar de la Renta, Rodarte, Stella McCartney, Versace, entre outras tantas e para as grandes marcas no Brasil. Atualmente integra também o time de beldades da grife Victoria's Secret desde o começo de 2009, em 2010 andou pela primeira vez no desfile em Nova York.

Mais recentemente foi modelo exclusiva da Givenchy na Semana de Moda de Paris trocando radicalmente a cor dos cabelos de vermelhos para descoloridos, a pedido do estilista Riccardo Tisci. Atualmente pode ser vista nas campanhas de moda brasileiras como Carlos Miele, Folic, Saad e nas páginas de revistas mensais internacionais de moda como Vogue (revista), Elle (revista), Vanity Fair, Flair, Time, Newsweek, Marie Claire, Numéro, Harper's Bazaar, dentre outras.

Em sua carreira, estima-se ter aparecido em 500 revistas. Streck fez anúncios e fotografias para grifes, incluindo Valentino (empresa), Zara (loja), Versace, Kate Spade, Banana Republic, Victoria's Secret, Gucci, Benetton Dolce & Gabbana, Carlos Miele e outros.

Ligações externas

Naturais de Júlio de Castilhos (Rio Grande do Sul)
Brasileiros de ascendência alemã
Modelos do Rio Grande do Sul
Modelos femininos do Brasil